

Geografia 
 Erbes-Büdesheim – comune ella Renania-Palatinato, in Germania

Persone 
 Cristian Erbes – calciatore argentino
 Vyaçeslav Érbes – calciatore kazako